Schoah (hebräisch שּׁוֹאָה  für ,Katastrophe, großes Unheil‘), auch Schoa, Shoa oder Shoah, steht für:
 den nationalsozialistischen Völkermord an den Juden Europas, siehe Holocaust
 Zur Begriffsbildung im Deutschen mit dem hebräischen Wort Shoah/Schoa/שׁוֹאָה siehe ein Kapitel bei Holocaust (Begriff) - Schoah
 einen Dokumentarfilm von Claude Lanzmann von 1985, siehe Shoah (Film)
 eine Provinz im historischen Königreich Äthiopien, siehe Shewa (englisch Shoa, deutsch auch: Schoa)